Katedrála svatého Ondřeje může být:

 Katedrála svatého Ondřeje (Amalfi), Itálie
 Katedrála svatého Ondřeje (Bordeaux), Francie
 Katedrála svatého Ondřeje (Picunda), Abcházie/Gruzie
 Katedrála svatého Ondřeje (Singapur)

Související články 
 Kostel svatého Ondřeje
 Chrám svatého Ondřeje